Colțea steht für:

 Spitalul Colțea, Krankenhaus im 3. Sektor der Stadt Bukarest

Colțea ist der Familienname folgender Personen:

 George Colțea (* 2000), rumänischer Biathlet